Nancy Davis peut désigner :
 Nancy Reagan (1921-2016), femme du Président des États-Unis Ronald Reagan, dont le nom de jeune fille est Davis ;
 Nancy Jan Davis (1953-), une astronaute ayant volé plusieurs fois sur la navette spatiale américaine.